Camille Jordan (1771-1821), personnalité politique française ;
 Camille Jordan (1838-1922), mathématicien français, qui a donné son nom à l'inégalité de Jordan.